Nightmare (Avenged Sevenfold-album)
Nightmare (Avenged Sevenfold-dal)
Nightmare (francia együttes)
Nightmare (japán együttes)